Autonome est un nom commun et un adjectif, ou plus rarement un nom propre, qui peut désigner :

Adjectif 
Autonome vient du grec autos, « soi-même », et nomos, « loi, règle ».

On dit d'une personne qu'elle est autonome lorsqu'elle est capable de se déterminer elle-même, lorsqu'elle ne dépend pas entièrement d'influences extérieures. L'autonomie qui lui est associée se caractérise par une réflexion et une capacité à faire des choix et à conduire sa vie de la manière qu'on a choisi.

Nom commun
Autonome qualifie une personne ou une entité qui dispose de son autonomie. Une personne autonome. Une personne débrouillarde. Il y a aussi les voitures autonomes.

Nom propre
 Autonome (†  vers 298), Autonome de Sorès, évêque martyr ; saint chrétien fêté le 12 septembre.

Courant de pensée et mouvement politique 
 Le mouvement autonome en France est un courant politique d'extrême-gauche apparu après les événements de mai 1968.

Titre d'une œuvre 
 Autonomes, film documentaire réalisé par François Bégaudeau et sorti en 2020.

Références